Името Благово носят две български села:

 Благово (Област Шумен)
 Благово (Област Монтана)